

Sigle 
 International Space Station – Stazione spaziale internazionale
 Istituto di sicurezza sociale – ente previdenziale di San Marino
 Istituto superiore di sanità – organo tecnico-scientifico del servizio sanitario italiano
 Injury Severity Score – punteggio medico per valutare la gravità di un trauma
 Istituto studi sindacali – ente in ambito sindacale affiliato alla Unione Italiana Lavoratori
 International Superstar Soccer – serie di videogiochi di calcio prodotti dalla Konami
 Institute for Standardization of Serbia

Altro
ISS: Incredible Shrinking Sphere – videogioco del 1989
Íss – runa dell'alfabeto Fuþark recente

Codici 
 ISS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wiscasset (Stati Uniti)
 ISS – codice vettore ICAO di Meridiana